Badegan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Badegan, distrikt, Jawa Timur, 
 Badegan, Jawa Timur, by, 
 Badegan, Jawa Tengah, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar